Лига Кариока 2010 () — 109-й розыгрыш чемпионата штата Рио-де-Жанейро по футболу с момента его основания.

Участники

Первая фаза (Кубок Гуанабара)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Трофей Мойзеса Матиаса де Андраде

1/2 финала

Финал

Вторая фаза (Трофей Рио)

Групповая фаза

Группа A

Группа B

Финальная фаза

1/2 финала

Финал

Трофей Жуана Эллиса Фильо

1/2 финала

Финал

Третья фаза (Финал) 
«Ботафого», ставший обладателем Кубка Гуанабара и Трофея Рио в сезоне 2010 года, тем самым автоматически стал победителем Лиги Кариоки 2010.

Ссылки 
 Лига Кариока 2010 на rsssf.com

2010
Бразилия
Спорт в Бразилии в 2010 году